Unmöglichkeit steht für:

 in der Philosophie das Gegenteil der Möglichkeit
 in der Rechtswissenschaft eine mögliche Form der Vertragsverletzung
 in Deutschland: Unmöglichkeit (BGB)
 in Österreich: Unmöglichkeit (ABGB)

Siehe auch;